Села:
 Рідкодуб — Донецька область, Краматорський район
 Рідкодуб — Харківська область, Богодухівський район
 Рідкодуб — Харківська область, Куп'янський район
 Рідкодуб — Хмельницька область, Хмельницький район

Селища:
 Рідкодуб — Донецька область, Горлівський район, Вуглегірська міська громада
 Рідкодуб — Донецька область, Горлівський район, Хрестівська міська громада

Інше:
 Балка Рідкодуб — ентомологічний заказник в Сєвєродонецькому районі Луганської області